Gedeh of Gede kan verwijzen naar:

 Gede (berg), een vulkaan op het Indonesische eiland Java in de buurt van de stad Bogor
 Grand Gedeh, een van de vijftien county's van Liberia
 Hr.Ms. Gedeh (1937), een Nederlandse hulpmijnenveger genoemd naar de vulkaan Gede